Schloss Kißlegg steht für:

 Altes Schloss Kißlegg
 Neues Schloss Kißlegg